Inghirami est un patronyme italien porté par les personnalités suivantes originaires de Volterra en Toscane :
 Tommaso Inghirami (1470-1516), humaniste.
 Curzio Inghirami (1614-1655), historien et archéologue.
 Francesco Inghirami (1772-1846), archéologue étruscologue, auteur de nombreux dessins de vestiges  de la civilisation étrusque.
  (1779-1851), frère du précédent, religieux et  astronome qui a donné son nom à un cratère de la Lune.

Homonymie de patronyme italien